Alojzij Potočnik je lahko:
 Alojzij Potočnik (politik)
 Alojzij Potočnik (učitelj)